Cuvintele consort și consoartă se referă în general la un partener de căsătorie:
Soț, dacă se referă la un partener de sex masculin
Soție, dacă se referă la un partener de sex feminin